Франческа Ск'явоне була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Полін Пармантьє виграла титул, перемігши у фіналі Луціє Градецьку з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Gastein Ladies